Sovrani cinesi – dalle origini al 1912
Presidenti della Repubblica di Cina – dal 1912 al 1949 nella Cina continentale; fino a oggi a Taiwan
Presidenti della Repubblica Popolare Cinese – dal 1949 a oggi